Братья Эте́кс ():

 Этекс, Антуан (1808—1888) — французский художник и скульптор.
 Этекс, Луи-Жюль (1810—1889) — брат предыдущего, живописец.
 Этекс, Пьер (1928—2016) — французский комедийный актер, режиссёр, сценарист.